Александр Трегубов:
 Трегубов, Александр Лаврентьевич (1874 — после 1917) — член Государственной Думы от Киевской губернии, священник.
 Трегубов, Александр Николаевич (1888—1956) — профессор, один из старейших отечественных врачей-дезинфекционистов.